Amerikai Egyesült Államok
 Wolverine, település Kentucky államban
 Wolverine, település Michigan államban
egyéb
 Wolverine, az Amtrak vasúti járata
 Wolverine, japán televíziós anime sorozat angol neve
 Wolverine (comics), a Marvel Comics által kiadott képregénysorozat egyik része
 Wolverine (képregény)